Semele är ett släkte av sparrisväxter. Semele ingår i familjen sparrisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter

vi:Semele